Le Conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP) est une association interprofessionnelles réunissant les opérateurs (viticulteurs, vignerons, caves coopératives et négociants) revendiquant du vin sous une AOC Provence. Elle a été officiellement reconnue par un arrêté du .

Historique 
Le siège social est situé à la Maison des Vins, sur la commune de Les Arcs-sur-Argens. Le CIVP regroupe depuis le  les trois appellations Côtes-de-provence, Coteaux-d'aix-en-provence  et Coteaux-varois-en-provence.

Fonctionnement 
Il perçoit, en 2010, des contributions volontaires obligatoires auprès des professionnels du secteur à hauteur de .

Le CIVP est membre de Vin et société.

Il est géré par un bureau de 8 membres, bénévoles. Quatre commissions travaillent, au quotidien : promotion France, promotion Export, économie et suivi aval de la qualité.

Attributions 
Les attributions de cet organisme interprofessionnel d’intérêt collectif, reconnu par les pouvoirs publics, en application des articles L632.1 et suivants du code rural, sont de renforcer le poids économique de la filière viticole provençale, d'avoir des moyens d’actions et financiers plus importants, et de valoriser les spécificités de chaque appellation membre du CIPV. Dans ces buts, le CIPV participe donc à des salons, nationaux et internationaux, comme le salon de l'agriculture à Paris, ou des salons du vin, tant en France qu'à l'étranger.

En plus de promouvoir les produits de ses membres, le CIPV organise un concours des vins, dans les 3 couleurs rouge, rosé et blanc. En moyenne, 600 échantillons sont dégustés à chaque concours.

Les commissions permettent de fournir des études de marchés concernant le vin de Provence, de proposer une aide technique et de recherches du la production, notamment pour le rosé, d'effectuer un suivi sur la qualité, d'aider à la commercialisation nationale et internationale.

Références

Liens externes 
 Site officiel

Organisation interprofessionnelle viti-vinicole en France
Vignoble de Provence